Малозёмов — русская фамилия; имеет женскую форму Малозёмова.

Известные носители:
 Малозёмов, Василий Николаевич (род. 1939) — советский и российский математик.
 
 Малозёмов, Сергей Александрович (род. 1979) — российский радио- и тележурналист, продюсер.

Малозёмова 
 Малозёмова, София Александровна (1845—1908) — русская пианистка и музыкальный педагог.